Equis puede referirse a:

 equis (X), una letra del abecedario.
 Los Equis, una serie animada de Nickelodeon.
 Real Equis, un club de fútbol de Guinea Ecuatorial que actualmente milita en la Primera División de la Liga de dicho país.
 «Equis»: una canción de Nicky Jam junto a J Balvin.
 bothrops atrox, serpiente equis.